{{Ficha de noble
|nombre = Marina de Grecia
|título = Princesa del Reino UnidoDuquesa de Kent
|imagen =Princess Marina of Greece and Denmark in King George VI´s Coronation (cropped).jpg
|tamaño de imagen = 
|epígrafe = Marina en 1937
|nombre completo = Marina de Grecia y Dinamarca (en griego: Μαρίνα της Ελλάδας και Δανίας)
|otros títulos = Princesa de Grecia y DinamarcaCondesa de Saint AndrewsBaronesa Downpatrick
|fecha de nacimiento = 13 de diciembre de 1906
|lugar de nacimiento = Atenas, Grecia
|fecha de defunción = 27 de agosto de 1968(61 años)
|lugar de defunción = Palacio de Kensington,Londres, 
|lugar de entierro = Cementerio real de Frogmore
|religión = Ortodoxa griega
|predecesor =
|sucesor = 
|consorte = 
|descendencia =
 Príncipe Eduardo, duque de Kent
 Princesa Alejandra, la Hon. Lady Ogilvy
 Príncipe Miguel de Kent
|casa real = Glücksburg(por nacimiento)Windsor(por matrimonio)
|padre = Nicolás de Grecia y Dinamarca
|madre = Elena Vladímirovna de Rusia
|escudo = Coat of Arms of Marina of Greece and Denmark, Duchess of Kent.svg
| firma = Signature of Princess Marina of Greece and Denmark, Duchess of Kent.jpg
|título1=Duquesa consorte de Kent
|sucesor1=Catalina de Kent
|periodo1= - ()
}}

Marina, duquesa de Kent (nacida Marina, princesa de Grecia y Dinamarca; Atenas, 13 de diciembre de 1906-Londres, 27 de agosto de 1968) fue la esposa del duque Jorge de Kent. Por matrimonio fue princesa del Reino Unido y miembro de la familia real británica. Se casó con el duque en 1934 y tuvieron tres hijos: los príncipes Eduardo, duque de Kent, Alejandra y Miguel de Kent.

La princesa Marina fue la última princesa extranjera en casarse con un miembro de la familia real británica. Posteriores consortes han pertenecido a la aristocracia inglesa, escocesa o alemana, o a la plebe (exceptuando a Felipe de Grecia y Dinamarca, que se casaría con la futura reina Isabel II).

 Niñez y juventud 

Su padre fue el príncipe Nicolás de Grecia y Dinamarca, que era el tercer hijo del rey Jorge I de Grecia. Su madre fue la gran duquesa Elena Vladimirovna de Rusia, quien a su vez era nieta del zar Alejandro II de Rusia.

Marina tuvo dos hermanas mayores: la princesa Olga de Grecia y Dinamarca, nacida en 1903, y la princesa Isabel de Grecia y Dinamarca, nacida en 1904.

Las tres princesas fueron educadas por una niñera inglesa, Kate Fox, conocida por ellas como "Nurnie".

Fue bautizada a fines de 1906, siendo sus padrinos el Rey de los Helenos, el rey Eduardo VII del Reino Unido, el príncipe Andrés de Grecia, el gran duque Boris Vladímirovich de Rusia, la princesa de Gales (esposa del futuro rey Jorge V del Reino Unido) y la gran duquesa Victoria Feodorovna de Rusia (nacida Princesa Victoria Melita de Edimburgo).

La familia de Marina era generalmente de escasos recursos, y fueron obligados a marcharse al exilio cuando ella tenía 11 años tras la caída de la monarquía en Grecia. Posteriormente la familia se mudó a París, habiéndose quedado antes en varias partes de Europa junto con familiares lejanos.

 Matrimonio y descendencia 

En agosto de 1934 se anunció en Yugoslavia su compromiso de matrimonio con su primo segundo, el príncipe Jorge, duque de Kent. La boda tuvo lugar el 29 de noviembre de 1934 en la Abadía de Westminster, en Londres. La boda fue seguida por una ceremonia de rito ortodoxo en la capilla privada del Palacio de Buckingham. La pareja tuvo tres hijos:

 Príncipe Eduardo, duque de Kent (nacido el 9 de octubre de 1935).
 Princesa Alejandra de Kent (nacida el 25 de diciembre de 1936).
 Príncipe Miguel de Kent (nacido el 4 de julio de 1942).

El duque de Kent murió trágicamente el 25 de agosto de 1942 en un accidente de aeroplano en Eagles Rock, cerca de Dunbeath, en Caithness, Escocia, mientras prestaba servicio en la Royal Air Force.

 Vida posterior 
Después de la muerte de su esposo, la duquesa se mantuvo como miembro activo en la familia real británica y participó en numerosos compromisos oficiales. Fue presidenta de la All England Lawn Tennis Club durante 26 años. También fue presidenta de la Royal National Lifeboat Institution desde 1943 hasta su muerte y recibió la medalla de oro de RNLI en 1967 para distinguir esta contribución. Uno de sus primos hermanos fue el príncipe Felipe (más tarde duque de Edimburgo), quien se casó con su sobrina, la futura reina Isabel II, en 1947. El padre de Marina (el príncipe Nicolás de Grecia) y el padre de Felipe (el príncipe Andrés de Grecia) fueron hermanos.

En 1957 fue representante de la reina en las celebraciones de la independencia de Ghana como colonia británica. En 1966, con el mismo cargo, estuvo en las celebraciones de independencia de Botsuana, en cuya capital un hospital recibió su nombre.

El 8 de junio de 1961, su hijo el príncipe Eduardo, duque de Kent, se casó con Katharine Lucy Mary Worsley, quien se convertiría en la nueva duquesa de Kent. A raíz de esto la princesa Marina le solicitó a la reina Isabel II que le permitiera revertir su título de soltera unido con el de duquesa de Kent para así diferenciarla de su nuera la nueva duquesa de Kent. La reina accedió a esta petición y Marina se convirtió en su alteza real princesa Marina, duquesa de Kent.

Falleció por un tumor cerebral en el Palacio de Kensington a las 11:40 a.m. del 27 de agosto de 1968, a la edad de 61 años. El funeral de la princesa se llevó a cabo en la Capilla de San Jorge el 30 de agosto, siendo enterrada en el Royal Burial Ground, Frogmore. Su funeral fue la última ceremonia real a la que asistió su cuñado, el exrey Eduardo VIII.

 Títulos, tratamientos y distinciones honoríficas 
 
 Títulos nobiliarios 
 13 de diciembre de 1906 – 29 de noviembre de 1934: Su Alteza Real la princesa Marina de Grecia y Dinamarca
 29 de noviembre de 1934 – 8 de junio de 1961: Su Alteza Real la duquesa de Kent
 8 de junio de 1961 – 27 de agosto de 1968: Su Alteza Real'' la princesa Marina, duquesa de Kent

Distinciones honoríficas 
Distinciones honoríficas británicas
 Dama de la Orden de la Corona de la India
 Dama Gran Cruz de la Real Orden Victoriana
 Dama Gran Cruz de la Orden del Imperio Británico
 Dama Gran Cruz de la Venerable Orden de San Juan
 Miembro de la Real Orden familiar del rey Jorge V
 Miembro de la Real Orden familiar del rey Jorge VI
 Miembro de la Real Orden familiar de la reina Isabel II
Distinciones honoríficas extranjeras
 Dama Gran Cruz de la Orden de las Santas Olga y Sofía (Reino de Grecia).
 Dama gran cruz de la Orden de Beneficencia (Reino de Grecia).
 Dama gran cruz de la Orden Mexicana del Águila Azteca (Estados Unidos Mexicanos).
 Dama gran cruz de la Orden El Sol del Perú (República del Perú).
 Dama Gran Cruz de la Orden al Mérito de Chile (República de Chile).
 Dama Gran Cruz de la Orden de la Cruz del Sur (República Federativa del Brasil).
 Dama Gran Cruz de la Orden del Libertador San Martín (República Argentina).
 Condecoración de las Fuerzas canadienses (Canadá).
 Gran Condecoración de Honor en oro con gama de la Orden al Mérito de la República de Austria (República de Austria).

Ancestros

Referencias

Casa de Windsor
Nobles de Reino Unido
Princesas de Grecia de Grecia del siglo XX de la casa de Glücksburg

Duquesas consortes del siglo XX
Duquesas consortes de la casa de Glücksburg
Duquesas británicas por matrimonio

Princesas británicas por casamiento
Damas grandes cruces de la Orden de San Juan
Damas grandes cruces de la Orden de las Santas Olga y Sofía
Grandes cruces de la Orden de la Beneficencia (Grecia)
Grandes cruces de la Orden del Libertador San Martín

Collares de la Orden Mexicana del Águila Azteca
Sepultados en el Cementerio Real de Frogmore
Nacidos en Atenas